Isortuarsuk bezeichnet:
 Isortuarsuk (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Isortuarsuk (Fjord, Qasigiannguit), Fjord im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Isortuarsuk (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Isortuarsuk (See), See im Distrikt Nuuk, Grönland